Tricipitinus ist der Familienname folgender Personen:

 Spurius Lucretius Tricipitinus, römischer Suffektkonsul 509 v. Chr.
 Titus Lucretius Tricipitinus, römischer Konsul 508 und 504 v. Chr.